События 1716 года в искусстве:

Произведения 

 Адриан Ван дер Верфф. «Суд Париса» (см. илл.)
 Готфрид Кнеллер. «Портрет Каролины Бранденбург-Ансбахской, принцессы Уэльской».
 Джеймс Тронхилл. Роспись потолка главного зала в Бленхеймском дворце.

Родились 
 19 марта — Гийом Кусту Младший, французский скульптор (ум. 1777)
 25 марта — Алексей Петрович Антропов, русский живописец (ум. 1795)
 5 апреля — , американский портретист швейцарского происхождения (ум. 1774)
 18 июня — Жозеф-Мари Вьен, французский живописец (ум. 1809)
 1 декабря — Этьен Морис Фальконе, французский скульптор (ум. 1791)
 Дата неизвестна:
 Фёдор Леонтиевич Аргунов, русский живописец (ум. 1754)
 Ёса Бусон, японский живописец период Эдо (ум. 1784)
 , французский живописец и гравёр (ум. 1785)
 Луис Эхидио Мелендес, испанский живописец (ум. 1780)
 , датско-немецкий портретист (ум. 1776)
 Предположительно:
 Бартоломео Кавачеппи, итальянский скульптор (ум. 1799)
 , датский миниатюрист и дизайнер обоев (ум. 1794)

Умерли 
 3 февраля — , итальянский живописец (род. 1664)
 23 апреля — , нидерландский живописец (род. 1659)
 19 сентября — Луи Дю Гернье, французский гравёр (род. 1677)
 13 декабря — Шарль де Лафосс, французский живописец (род. 1640)
 18 декабря — , фламандский живописец (род. 1646)
 Дата неизвестна
 , итальянский скульптор (род. 1634)
 , итальянский живописец (род. 1650)
 , мексиканский живописец (род. 1646)
 , итальянская художница и гравёр (род. 1649)
 Огата Корин, японский живописец (род. 1658)
 , французский портретист (род. 1636)
 , французский дизайнер и гравёр (род. 1648)
 , ирландский живописец (род. 1650)
 Санте Ванди, итальянский портретист (род. 1653)

Искусство XVIII века